Ручаевка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ручаевка — деревня в Лоевском районе Гомельской области.

Украина 
 Ручаевка — село в Запорожском районе Запорожской области.